Большие Заломы — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Заломы — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Большие Заломы — деревня в Некоузском районе Ярославской области.